

Danse 
 Un dancing est une salle de danse.

Cinématographie 
 Le Dancing rouge, un film américain de Charles Brabin (1922) ;
 Le Dancing, un téléfilm belge de Jean-Louis Colmant (1980) ;
 Dancing, un film français de 2003.

Musique 
 Dancing, une chanson d’Elisa.

Faux anglicisme